Moltke kan syfta på:

 Moltke – en tysk-dansk adelsätt
 Greve Moltke – dansk päronsort
 Regeringen Moltke I – dansk regering 22 mars - 16 november 1848
 Regeringen Moltke II – dansk regering 16 november 1848 - 13 juli 1851
 Regeringen Moltke III – dansk regering 13 juli - 18 oktober 1851
 Regeringen Moltke IV – dansk regering 18 oktober 1851 - 27 januari 1852